Территориальный парк Фишинг-Бранч—Ниинли-Нжик () — парк территории Юкон, Канада, созданный в 1999 году на северо-востоке Юкона в 100 км от селения Олд-Кроу. Парк состоит из четырех частей: 5400 км² занимает особо охраняемая зона, 165 км² являются природным памятником, 1000 км² являются охраняемым местом обитания, а 143 км² занимают земли народа Вунтут-Гвичины. Создание парка является результатом соглашения с общиной вунтут гвичин и стратегией защищаемых объектов Юкона.

Основной задачей парка является сохранение экологического региона в северной части гор Огилви, включая карстовые пещеры. На территории парка водятся медведи, которых можно увидеть по время кетовой рыбалки. В снежные года стада оленей мигрируют по горной части парка, в противном случае они предпочитают богатую пищей долину реки Фишинг-Бранч.

Парк расположен на традиционной территории народа вунтут гвичины в 100 км от ближайшей автодороги (трасса Демпстер). До него можно добраться на вертолете, снегомобиле или лодке во время высокого уровня воды. Доступ в особо охраняемую зону ограничен.

Примечания 

Появились в 1999 году в Канаде
Территориальные парки Юкона